«Beckett» puede referirse a:

Personajes 
 Samuel Beckett (1906-1989), literato irlandés - Premio Nobel de Literatura (1969).
 Peter Beckett (1948-), guitarrista británico.

Ficticio
 Doctor Samuel "Sam" Beckett, personaje ficticio de la serie de televisión "Quantum Leap".
 Inspectora Kate Beckett (Stana Katić), protagonista principal en serie de televisión " Castle".

Autores de nombres científicos 
 E.Beckett - Edwin Beckett c.1853-1935

 K.A.Beckett - K.A. Beckett fl. 1960

 Beckett - Thomas W. Naylor Beckett 1838-1906

Música 
 Beckett (1991), álbum de Peter Beckett

Toponimia 
Estados Unidos
 Beckett, New Jersey.
 Beckett Point, Washington.
 Beckett Ridge, Ohio.